De 53e editie van de Ronde van Turkije vond plaats van 10 oktober tot 15 oktober 2017. Deze race was de laatste zeven edities ingedeeld in 2.HC, en maakte deel uit van UCI Europe Tour. In 2017 werd de race voor de eerste keer opgenomen in het programma van de UCI World Tour.

Ploegen

Etappes

Etappeoverzicht

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Eindklassement

algemeen eindklassement 

 

 

2017
UCI Europe Tour 2017
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2017